Lange Wapper (reus), een reus die, volgens de sage, de straten van Antwerpen onveilig maakt.
 Lange Wapper (tijdschrift)
 Lange Wapperbrug, een brug die deel uitmaakt van de Oosterweelverbinding in Antwerpen volgens het BAM-tracé.
 Lange Wapperdansgroep, een dansgroep in Antwerpen die daar jaarlijks met halfvasten de zwaarddans uitvoert.
 Lange Wapperscouts, een Antwerpse FOS sea-scoutsgroep.